Кампо Трес Насионес има више значења:

 Кампо Трес Насионес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Трес Насионес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику